Anno sabbatico – periodo di interruzione nella carriera lavorativa di una persona, preso allo scopo di dedicarsi ad una particolare attività diversa dall'attività lavorativa o di esaudire un desiderio
 Anno sabbatico – nel calendario ebraico, l'anno in cui gli antichi Ebrei, ogni sette o sette e sette, si concedevano una pausa lavorativa, condonando i debiti e liberando gli schiavi e lasciando "riposare" anche la terra della Terra di Israele (cfr Giubileo ebraico e Shemittah)
 Anno sabbatico – periodo in cui un docente universitario per motivi di studio o ricerca è esentato dall'insegnamento